

Geografia 
 Bouillon (in italiano anche Buglione) è una municipalità belga nella provincia del Lussemburgo
Esistono inoltre più comuni francesi con questo nome:
 Le Bouillon (Orne)
 Bouillon – Pirenei Atlantici

Gastronomia 
 Il termine bouillon in francese significa brodo. Da questo termine deriva il nome di alcuni ristoranti che in origine servivano piatti semplici e popolari (come appunto il bouillon) a prezzi modici, per esempio:
 Bouillon Chartier
 Bouillon Racine